Eleutheromycella är ett släkte av svampar. Eleutheromycella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Eleutheromycella